een bestuurslaag in Indonesië:
 Kananga (Bolo)
 Kananga (Cimahi)
 Kananga (Menes)
 Kananga (Congo-Kinshasa), de hoofdstad van de provincie West-Kasaï in Congo-Kinshasa;
 Kananga (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte.
 Dr. Kananga, een James Bondpersonage, uit de film Live and Let Die. Hij is de dictator van het fictieve land San Monique.